Hagiosynodos är ett släkte av mossdjur. Hagiosynodos ingår i familjen Cheiloporinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hagiosynodos